Richard Croft, parlementaire anglais
, ténor américain
Richard Croft (1762–1818), médecin anglais
Richard Croft, personnage de Tomb Raider